Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Elna Reinach che hanno battuto in finale Sandy Collins e Mary Lou Daniels 5–7, 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Katrina Adams /  Elna Reinach (campionesse)
 Natalija Medvedjeva /  Mercedes Paz (primo turno)

 Sandy Collins /  Mary Lou Daniels (finale)
 Linda Wild /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1992